Антоније Богићевић може да се односи на:

 Анта Богићевић (1758—1813), војвода јадарски.
 Антоније Богићевић (генерал) (1838—1916), генерал, министар војни 1892—1893.